Pietruski oder Pietrusky ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Pietrusky (1893–1971), deutscher Rechtsmediziner
 Oktaw Pietruski (1820–1894), galizischer Jurist und Politiker 
 Stanisław Konstanty Pietruski (1811–1874), galizischer Ornithologe, Entomologe und Pomologe